Безіменна — річка  в Україні, у Немирівському  районі  Вінницької області, права притока  Усті (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 6 км.

Розташування 
Бере  початок у селі Йосипенки. Тече переважно на південний схід через Бугаків і на північному заході від Городниці  впадає у річку Устю, ліву притоку Південного Бугу.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 158 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Немирівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви